Робот-поліцейський (1987) — фантастичний бойовик Пола Верховена
 Робот-поліцейський 2 (1990) — фантастичний бойовик Ірвіна Кершнера
 Робот-поліцейський 3 (1993) — фантастичний бойовик Фреда Деккера
 Робокоп (2014) — американський фантастичний бойовик Жозе Падільї